Дејан Милић (Кикинда, 21. септембар 1992) познатији под уметничким именима Дејша и Шајдематик Битс( Shaydematic Beatz), српски је репер, текстописац и музички продуцент.

Биографија 
Mузиком почиње да се бави још у раном детињству, а са 15 година почиње да се истом бави професионално. Године 2008. оснива свој кућни студио за снимање и почиње да ради музику за локалне извођаче у успону. Исте године почине и са снимањем својих првих демо песама. Године 2009. заједно са неколико локаних репера оснива музички састав и независну издавачку кућу Саоунд Фамилиа(Sound Familia) која је била састављена од 10 чланова.

У саставу су били МекМаРоКи(MacMaRoKi), Рокс Мастер(Rokz Master), Цоја(Coja), Небра(Nebra),Ђони Р.(Јоnny R.), Стрејт ђи(Str8 G.), Дадокс(Daddoxx) и Дејша .

Као састав били су активни од 2009. до почетка 2014. године када су се због несугласица унурар састава распали. У времену док су били активни, имали су доста локалних наступа, као популарност како локално, тако и у околини. 2013. године избацује свој први Е.П. на којем је радио 2 године под називом "Када Санам Е.П." Пред крај 2013. године, Дејша и МекМаРоКи учествују на конкурсу за компилацију 4-ти талас који је изашао за издавачку кућу Тејк ит ор лив ит рекордс(Take It Or Leave It Records) 2014. године.

Помоћу те компилације Дејша упознаје и склапа пријатељство са Данијелом Миртовићем-Дениром (Deniro) и са њим почиње да ради музику за друге.

Средином 2015. године, Дејша се повлачи са сцене и улази у једну дужу паузу са музиком.

Након паузе од 3 године, крајем 2018. се поново активира у свету музике и у том моменту наставља сарадњу са Дениром, али овога пута на озбиљнијем нивоу. У веома кратком року почињу да избацују нову музику.

Након пар месеци заједничког рада, Дениро долази на идеју за оснивање продукцијско издавачке куће која сада носи назив "Династија(Dinastija)" и први састав чине Дениро, Даре Кодра(Dare Kodra) и Дејша.

Октобра 2020. године, Династија избацује песму под именом На Врху у којој је озваничена сарадња између Денира и Кристијана Голубовића, који је у то време био учесник реалити емисије Задруга. Дејша је на тој песми радио музику док је за текст заслужан Дениро.

Продукција

Извори 

Рођени 1992.
Кикинђани
Српски музичари